Кэмпо:

 Кэмпо — общее наименование всех боевых искусств, независимо от национальной принадлежности;
 Кэмпо — эра японского традиционного летосчисления;
 Сёриндзи-кэмпо — современное японское единоборство;
 Кэмпо (журнал) — журнал о боевых искусствах в Беларуси и за рубежом. Выходил с 1992 года по 2001. Издательство "Сэкай".